Norwich Union Open 1974 — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 18 по 22 ноября 1974 года в Piccadilly Hotel, Лондон (Англия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джон Спенсер, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 10:9.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 1 500
 Финалист: £ 750
 Полуфиналисты: £ 400
 Четвертьфиналисты: £ 200
 1/8 финала: £ 100
 Высший брейк: £ 100

Высший брейк 

 130 — Рэй Риардон

Результаты

Ссылки 

 Отчёт о турнире на The Global Snooker Centre 

Norwich Union Open
1974 год в снукере